Космачёв — русская фамилия.

 Космачёв, Евгений — латвийский футболист.
 Космачёв, Дмитрий Евгеньевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Космачёв, Константин Михайлович (1911—1992) — белорусский советский живописец, график и педагог.
 Космачёв, Михаил Михайлович — Герой Советского Союза.
 Космачёв, Игорь Иванович (1935-2020) - советский композитор,  автор музыки к кинофильмам и мультфильмам, Заслуженный деятель искусств РСФСР.